Esistono più comuni francesi con questo nome

Sendets – Gironda
Sendets – Pirenei Atlantici